Tadeusz Glimas (1925-1969), piłkarz, reprezentant Polski
 Tadeusz Glimas (1950-1996), hokeista, trener